Сезон 2008 Формулы-Рено 3.5 — четвёртый сезон данной серии. Он состоял из 17 гонок; начался 26 апреля на трассе Монца и завершился 19 октября на трассе Каталунья.

Изменения регламента

Технические
По завершении трёхлетнего цикла мировая серия перешла на новое шасси итальянского конструктора Dallara. Обновленный двигатель Renault V6 французской компании Solution F оснащён технологией гибкого выбора топлива, позволяя впервые в европейских автогонках заправляться как бензином, так и биоэтанолом. Его мощность возросла с 425 до 500 лошадиных сил.

Для лучшей аэродинамической эффективности автомобиль получил обновленный карбоновый каркас, переднее антикрыло новой формы, вогнутые боковые понтоны и множественные боковые дефлекторы. В то же время многие элементы автомобиля, такие как коробка передач, задняя подвеска и карбоновые тормоза остались неизменными.

Спортивные

Начиная с сезона 2008 к участию в чемпионате допускается 13 команд. В сезоне 2008 этими коллективами стали:
  Carlin Motorsport
  Comtec Racing
  Epsilon Euskadi
  Fortec Motorsport
  KTR
  International Draco Racing
  Interwetten.com Racing
  P1 Motorsport
  Pons Racing
  Prema Powerteam
  RC Motorsport
  Tech 1 Racing
  Ultimate Signature

В сезоне 2008 введена новая квалификационная система.

 26 автомобилей делятся на 2 равные группы, каждая из которых проводит 20-минутные сессии
 По 6 быстрейших пилотов из каждой группы проходят в финальный этап квалификации - 15-минутный 'Супер-поул'
 Четыре первых места на старте первой гонки достаются четырём слабейшим гонщикам по итогам супер-поула (в порядке их финиша в супер-поуле). Следующие 8 мест достаются 8 быстрейшим пилотам супер-поула в реверсивном порядке (пилот, показавший в супер-поуле 8 время стартует пятым, 7-е — шестым и т. д.). Оставшиеся 14 пилотов выстраиваются в порядке их квалификационных результатов.
 Во второй гонке первые 8 пилотов супер поула занимают первые 8 мест на старте, а остальные выстраиваются в порядке финиша в 1 гонке.

Пилоты и команды

Н = Новичок серии

Календарь

Результаты сезона 
 Система начисления очков:

Личный зачёт

 Обладатель поул-позиции основной гонки выделен жирным
 Курсивом отмечен гонщик, показавший быстрейший круг в гонке
 † — Гонщик не финишировал, но классифицирован как прошедший более 90% дистанции.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки
 Формула-Рено 3.5 

Формула-Рено 3.5
2008